

Patronyme 

 Mathieu Tillet (1714-1791), botaniste, agronome et métallurgiste français ;
 Maurice Tillet (1903-1954), catcheur professionnel français ;
 Thierry Tillet (1951-), archéologue français.

Toponyme 

 Tillet, section de la commune belge de Sainte-Ode ;
 Tillet, cours d’eau français  de la Savoie ;
 Plage de Tillet, une plage et une anse de Guadeloupe.